Делия Фиальо (; ) — венесуэльская и кубинская писательница и сценаристка.

Биография 
Родилась 4 июля 1924 года в Гаване. В 1944 году написала свой первый рассказ и с тех пор стала писать их один за другим, пока не перешагнула рубеж 100 произведений. Начиная с 1970 года её произведения начали экранизировать в Латинской Америке, всего в семи латиноамериканских странах было экранизировано 65 её произведений. В основном работала в Венесуэле, где трудилась на телекомпании Venevision, затем на телекомпании Radio Caracas Television. В основном пик экранизаций пришёлся на 1970—1980-е годы, тогда она получила прозвище — «Мать Латиноамериканской мыльной оперы».

Скончалась 29 июня 2021 года в Корал-Гейблсе, не дожив пяти дней до своего 97-летия.

Избранная фильмография

Оригинальный текст 
 1984—1985 — Топаз
 1986 — Гора страдания
 1992 —
 Кассандра
 Мариелена
 1993 —
 Гваделупе
 Росанхелика
 1996 — Мне не жить без тебя
 1998 —
 Живу ради Елены
 Лус Мария
 1998—1999 — Привилегия любить
 1999 — Росалинда
 2000 — Чертёнок
 2001 — Соледад
 2003—2004 — Ночная Мариана
 2008—2009 — Осторожно с ангелом

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.

Писатели Венесуэлы
Сценаристы Венесуэлы
Писатели Кубы
Сценаристы Кубы